Фюсис, физис, фюзис (; ) — греческий теологический, философский, и научный термин, обычно переводимый на русский язык как «природа».

История 
В «Одиссее» Гомер использует слово однажды (его самое раннее известное возникновение), обращаясь к свойственному пути роста специфической разновидности растения. Другое раннее использование этого термина было связано с естественным ростом растений, животных, и других частей природного мира, в значении тенденции развиваться без внешнего влияния. Ей посвящён X орфический гимн. У досократических философов возник целый комплекс других значений термина.

Начиная с Аристотеля физическое (как предмет физики, а именно  «естественные вещи») часто противопоставлялось метафизическому (предмет метафизики). Разработку данный термин получил в его «Физике» и «Метафизике».

«Фюсис» был понят Г. Торо как переход из темноты в свет, биологически, космически, познавательно.

Лео Штраус считал появление данного понятия признаком обнаружения греками чего-то нового в мире — отличного от понятия «путь», характерного для других культур.

Термин 
В медицине термин physis встречается в таких терминах как symphysis, epiphysis, и некоторые другие, в смысле роста. Physis также обозначает «ростковую зону» — участок роста в конце длинных костей.

См. также 
 Физика как естественная наука
 Метафизика
 Физическое тело
 Природа
 Physis (журнал)

Примечания

Литература 
 Ахутин А. В. Понятие «природа» в античности и в Новое время («фюсис» и «натура»). — М.: Наука, 1988. — 208 с. — ISBN 5-02-008016-0
 

Греческие философские термины
Природа